El término Picardía mexicana puede referirse:

 a Picardía mexicana, un libro de Armando Jiménez donde se recopilan expresiones coloquiales del español de la Ciudad de México, sobre todo las de índole sexual;
 a Picardía mexicana, un programa de televisión de concursos en el que se invitaba al público participante a jugar con las palabras de las canciones;
 a Picardía mexicana, una película mexicana de 1978, con guion de Pedro de Urdimalas, Federico Curiel, Julio Porter y el propio autor del libro en que se basó, Armando Jiménez, quien también participó como actor;
 a Picardía mexicana 2, una película mexicana de 1980, continuación de la anterior;
 a Picardía mexicana 3, una película mexicana de 1986, continuación de la anterior.